Mats Åhlberg, švedski hokejist, * 16. maj 1947, Avesta, Švedska.

Åhlberg je kariero začel pri klubu Avesta BK v švedski 2. ligi, večino kariere pa je igral za Leksands IF v švedski ligi. Za Leksands IF je igral petnajst zaporednih sezon, skupno na 491-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 323 golov. V sezonah 1968/69, 1972/73, 1973/74 in 1974/75 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1976/77 je bil tako najboljši strelec, kot tudi najboljši po točkah, v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco odigral 164 tekem.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Avesta BK
| Švedska 2. liga
| 63/64
|
| 18
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avesta BK
| Švedska 2. liga
| 64/65
|
| 18
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avesta BK
| Švedska 2. liga
| 65/66
|
| 18
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
| 6
| 6
| 12
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 20
| 8
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 9
| 12
| 21
|
| 2
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 13
| 14
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 21
| 18
| 39
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 25
| 18
| 10
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 12
| 28
| 40
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 7
| 8
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 28
| 26
| 54
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 27
| 24
| 51
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 5
| 12
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 22
| 19
| 41
|
| 24
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 39
| 25
| 64
|
| 26
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 30
| 13
| 43
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 4
| 0
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 28
| 17
| 45
|
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 21
| 15
| 36
|
| 20
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| '''13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 26
| 10
| 12
| 22
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 549
| bgcolor="#7FFF00" | 409
| bgcolor="#7FFF00" | 283
| bgcolor="#7FFF00" | 692
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 278
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Avesta BK
Hokejisti Leksands IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih